Municipio de Johnston puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Johnston (condado de Macon, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Macon.
 Municipio de Johnston (condado de Trumbull, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Trumbull.